Čiflik (makedonska: Чифлик) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Sopisjte, i den centrala delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Skopje. Čiflik ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Čiflik är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordväst om Čiflik. Runt Čiflik är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Skopje,  kilometer nordost om Čiflik. 

Omgivningarna runt Čiflik är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Sopisjte (kommun)